OAJ 
 kratica za Organizacija afričkog jedinstva
 oznaka aerodroma Jacksonville (Sjeverna Karolina, SAD)

Kratice